Záporoží nebo Zaporižžja či Zaporožžja může znamenat:

sídla a regiony
 Záporoží – město v Záporožské oblasti na Ukrajině
 Záporoží (region) – historická země na střední a východní Ukrajině
 Záporoží (Luhanská oblast) – sídlo městského typu v Luhanské oblasti
 Záporoží (Kamčatka) – osada v Kamčatském kraji v Rusku

ostatní
 Záporoží (ponorka) – ponorka třídy Projekt 641

a další